Кружок:
 небольшой круг

Топоним 
 Кружок (Путивльский район)
 Кружок (Речицкий район)

Организация 
Кружок — небольшое общество или тематический клуб по интересам:
 Кружок качества
 Кружок Крейсау (группа немецкого Сопротивления)
 Кружок любителей западноевропейской литературы
 Кружок любителей русских изящных изданий
 Кружок Петёфи
 Кружок «Русская троица»
 Кружок футболистов «Сокольники»
 Кружок юных биологов зоопарка (Москва)
 Кружок ревнителей благочестия (конец 1640-х)
 Кружок «Воскресение» (религиозно-философский, с 1917 по 1928 гг.)

Распространённая в СССР форма организации досуга детей/молодежи, при СЮТах/Домах культуры, напр.:
 театральный кружок
 драматический кружок

